Borawskie ist ein polnischer Ortsname:
 Borawskie (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Borawsken, 1938 bis 1945 Deutscheck (Ostpr.), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Borawskie (Jedwabne), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien
 Borawskie (Przytuły), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Borawskie Małe, Borawskie-Awissa
 Borawski